Алама-де-Альмерія (ісп. Alhama de Almería) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Альмерія.
 Алама-де-Гранада (ісп. Alhama de Granada) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада.
 Агілар-дель-Ріо-Алама (ісп. Aguilar del Río Alhama) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха.
 Алама-де-Мурсія (ісп. Alhama de Murcia) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мурсія.
 Алама-де-Арагон (ісп. Alhama de Aragón) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса.
 Сервера-дель-Ріо-Алама (ісп. Cervera del Río Alhama) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха.